Slovo sten má více významů:
 Sten – označení samopalu (angl. sten gun)
 Sten skóre – druh standardizovaného skóre s průměrem 5,5 a směrodatnou odchylkou 2
 Sten (období) – geologické období
 Sten (jméno) – skandinávské křestní jméno